Майкл Дж. Са́лливан (; род. 17 сентября 1961) — американский писатель эпической фэнтези и научной фантастики, наиболее известный своими дебютными сериями романов о «The Riyria Revelations», которые были переведены на четырнадцать языков. В 2012 году io9 назвал его одним из «Самых успешных самоизданных авторов фантастики и фэнтези». Его книги переведены на французский, немецкий, испанский, чешский, голландский, польский, венгерский, японский, болгарский, русский, португальский и турецкий языки.

Биография и карьера 
Майкл Дж. Салливан родился 17 сентября 1961 года в городе Детройт (штат Мичиган) в США. Работал коммерческим художником и иллюстратором, в 1996-м основал собственное рекламное агентство, а в 2005-м закрыл его, чтобы посвятить писательству весь рабочий день. Начал писать книги, чтобы научить свою дочь, которая страдала дислексией, читать. Сейчас Майкл живёт в Фэйрфаксе (Fairfax, Virginia), с женой и тремя детьми.

Салливан написал три серии «The Riyria Revelations» и «The Riyria Chronicles», которые были опубликованы издательством Orbit Books (фэнтезийный отпечаток Hachette Book Group), а «The First Empire» издательством Del Rey Books (принадлежит Random House). «Откровения Рийрии» — это эпический фэнтезийный сериал из шести книг, в то время как «Хроники Рийрии» — это продолжающийся сериал, в центре которого — ранние приключения двух главных героев предыдущего сериала. Первая Империя — это эпический фэнтезийный сериал из пяти книг, созданный в том же мире, что и книги Рийрии, но в далеком прошлом, что делает его автономным сериалом. Его первый научно-фантастический роман «Полый мир» был выпущен издательством Tachyon в апреле 2014 года.

Премии 
Салливан отобрал четыре работы для премии Goodreads Choice Award 3 для «Любимой фантазии»: «Изумрудный шторм» в 2010 году, «Percepliquis» в 2012 году и «Башня короны» в 2013 году и 1 для «Любимой научной фантастики»: «Полый Мир» в 2014 году. Theft of Swords была выбрана в качестве одной из лучших книг о фэнтези от Barnes & Noble 2011 года, шорт-лист на премию Audie Award за фантазию 2013 года, а также в качестве одной из лучших книг SF/Fantasy Books от Library Journal. Age of Myth была отмечена в номинации «Лучшие книги года» в номинации «Научная фантастика и фэнтези».

Литература

Рийрийские Откровения 
 Кража Мечей собирает Заговор Короны и Авемпарта , 
 Rise of Empire собирает Nyphron Rising и Изумрудный шторм,  (2011)
 Наследник Новрон собирает Wintertide и Percepliquis,  (2012)

Хроники Рийрии 
 Коронная башня (2013)
 Роза и шип (2013)
 «Шут» (2014)
 «Профессиональная честность» (2015)
 Смерть леди Далгат (2015)
 Исчезновение дочери Уинтера (2017)

Первая Империя 
 Эра мифов (2016)
 Эра Мечей (2017)
 Эра войны (2018)
 Эра легенды (2019)

Автономные романы 
 Полый Мир (2014, Публикации Tachyon)

Короткие истории

Выпущено индивидуально 
 Виконт и колдунья, короткая ририя (октябрь 2011)
 Шут, короткая Ририя (июль 2014)
 Зеленая трава, научная фантастика о путешествиях во времени (октябрь 2012)

Выпущено в сборнике 
 Традиции, включенные в Антологию «Триумф над трагедией» (январь 2013) от Terrene Press
 Шут, включенный в Необузданный (июнь 2013) от Grim Oak Press
 Пылающая Александрия, включенная в «Антологию конца» (январь 2014 г.) под редакцией Н. Е. Уайта
 Будьте осторожны, чего хотите, включены в Фонд помощи «Моя армия роботов» (июнь 2014 г.) под редакцией Джона Джозефа Адамса
 Осенний туман, включенный в антологию фэнтезийной фракции (декабрь 2014 года)
 Профессиональная честность, включенная в Blackguards (26 апреля 2015 г.) от Ragnarok Publications

Примечания

Ссылки 
 Блог
  (старый)
 Майкл Дж. Салливан в фантастической фантастике
 Опрос
 
 Майкл Дж. Салливан. Похищение мечей //Fantlab.ru

Писатели фэнтези США
Персоналии:Фэрфакс (Виргиния)
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1961 году
Страницы с непроверенными переводами